Gatto ima više značenja:
 Gatto, Biella
 Gatto, Catanzaro
 Gatto, Torino